Neoloricata är en ordning av blötdjur. Neoloricata ingår i klassen ledsnäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Neoloricata 895 arter.

Neoloricata är enda ordningen i klassen ledsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ledsnäckor
Neoloricata